Геннадий Черепанов:
 Черепанов, Геннадий Петрович (род. 1937) — учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Черепанов, Геннадий Степанович (1925—1997) — Герой Социалистического Труда.